Visitor is de naam van:
 Een Amerikaanse (Tsjechisch gesproken) film uit 1984; zie Visitor (1984).
 Een Arabische film uit 2004; zie Visitor (2004).
 De Amerikaanse actrice Nana Visitor, die onder meer in Star Trek DS-9 speelde.
 Een ontwerppatroon in softwareprogrammatie.

The Visitor is de naam van:
 Een Friese newwaveband; zie The Visitor (band)
 Een Amerikaanse televisieserie; zie The Visitor (televisieserie)
 Een studioalbum van Arena; zie The Visitor (Arena)
 Een studioalbum van Neil Young; zie The visitor (album van Neil Young)
 Een verhaal van Rad Bradbury; zie De bezoeker
 Een aantal films:
 de Engelse titel van de Indiase film Agantuk
 The Visitor (1979)
 The Visitor (1998)
 The Visitor (2002)
 The Visitor (2007)